Krastel ist der Name folgenden Ortes:

 Krastel, Ortsteil der Ortsgemeinde Bell in der Verbandsgemeinde Kastellaun

Krastel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Krastel (1839–1908), deutsch-österreichischer Schauspieler
 Josef Krastel (1899–1973), österreichischer Schauspieler 
 Walter Krastel (1892–1966), deutscher Vizeadmiral